Хейден (Heyden, Hayden):

Персоналии 
 Хейден, Ники (род. 1981) — мотогонщик, чемпион мира в классе Мото ГП 2006 г.
 Хейден, Адрианус Францискус Теодорус ван дер (род. 1951) — современный нидерландский писатель.
 Хейден, Джеймс (1953—1983) — американский актёр.
 Хейден, Мелисса (1923—2006) — американская балерина.
 Хейден, Себалд (1499—1561) — немецкий композитор и музыкальный теоретик.
 Хейден, Стефан ван дер (род. 1969) — бельгийский футболист.
 Хейден, Том (1939—2016) — американский политический активист 1960-х годов.
 Хейден, Уильям (род. 1933) — австралийский государственный и политический деятель, лидер Лейбористской партии.
 Хейден, Феликс вон (1890—1982) — нидерландский футболист, общественный деятель.
 Хейден, Френсис Сеймур (1818—1910) — английский художник, график, врач и меценат.
 Хейден, Чарли (1937—2014) — американский контрабасист.
 Хейден, Эшли (более известна под фамилией Уолден; род. 1981) — американская саночница, обладательница двух серебряных медалей чемпионата мира.
 
 Хейден-Гест, Лесли (1877—1960) — английский политический деятель, барон.
 Хейден Чёрч, Томас (род. 1960) — американский актёр, сценарист, режиссёр.

Населённые пункты 
 Хейден — город в штате Айдахо, США.

Другое 
 Хэйдэн — зал ритуальных пожертвований божеству-ками в синтоизме.

См. также 
 Хайдэн
 Хейдон
 Хейденстам